Abdinur Mohamud – calciatore somalo, centrocampista
 Abdullahi Issa Mohamud – politico somalo
 Hassan Sheikh Mohamud – politico somalo
 Mohamed Ahmed Mohamud – politico somalo